Batata
Aristolochia warmingii — planta trepadeira conhecida popularmente como batatinha
Batatinha (compositor) — apelido do compositor brasileiro Oscar da Penha 
António Branco — palhaço português (n. 1962) conhecido por interpretar o palhaço Batatinha
Oziel Luiz de Souza — político brasileiro filiado ao Movimento Democrático Brasileiro
Benny the Ball — personagem do desenho animado Top Cat conhecido em português como Batatinha